La Division Bleue est le surnom donné à la première division de marine qui réunit marsouins et bigors en 1870.
 Division Bleue est le surnom donné aux trois divisions de chasseurs à pied et alpins lors de la Première Guerre mondiale : ,  et  d'infanterie.
 La Division Bleue () est également le nom d'un corps de volontaires fascistes créé par le général Franco en 1941.
 La Division Bleue () est également le nom d'un corps de volontaires fascistes croates créé en 1943, correspondant à la  d'infanterie allemande.